Владимир Павлович Горшков (; 19 ноября 1926 года, Ермолаевка — 7 июля 2002 года, Киев) — украинский историк, исследователь истории партий и социальных движений, истории КПСС.

Биография 
Родился 19 ноября 1926 года в селе Ермолаевка, ныне Смоленской области. В 1941 году окончил семь классов Шалыгинской средней школы; в том же году эвакуирован в Алтайский край. В июле 1943 года окончил парашютную школу в Барнауле. В ноябре 1943 года призван в ряды Красной армии. С декабря 1943 года по май 1944 года учился в Иркутской школе авиамехаников, по окончании которой был направлен в Вознесенское училище лётчиков на должность механика. Принимал участие в советско-японской войне. В июле 1946 года демобилизован по состоянию здоровья.

В 1947 году окончил 10 классов средней школы в городе Узин Киевской области. В 1948–1953 годах — студент исторического факультета Киевского государственного университета. В 1953–1956 годах — аспирант кафедры истории КПСС этого же вуза. В 1957–1959 годах — лектор Киевского филиала Центрального музея В. И. Ленина. С октября 1959 года по сентябрь 1960 года — младший научный сотрудник Института истории АН УССР. В 1960 году, под руководством кандидата исторических наук А.А. Бородина, защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Борьба КП(б)У за единство своих рядов в период восстановления народного хозяйства (1921-1923 гг.)».

С 1960 года — исполняющий обязанности доцента кафедры истории КПСС Киевского государственного университета. С 1962 года — доцент этой же кафедры. В 1970–1972 годах работал на должности старшего научного сотрудника для написания докторской диссертации. После окончания срока вернулся на предыдущее место работы. С 1973 года — проректор по учебной работе Киевского государственного университета. С 1976 года — профессор кафедры истории КПСС гуманитарных факультетов. В 1976 году защитил докторскую диссертацию на тему: «Осуществление ленинских принципов партийного строительства на Украине (1921-1925 гг.)». На протяжении 1980–1990 годов — заведующий кафедрой истории КПСС. С 1990 года — профессор кафедры социально-политической истории и исполняющий обязанности заведующего этой же кафедры. С 1991 года — профессор кафедры политической истории для гуманитарных факультетов. С июня 1996 года — на пенсии.

Умер 7 июля 2002 года в Киеве. Похоронен на Байковом кладбище.

Работы 
Автор около 100 публикаций. Среди них:
 Ленінські принципи партійного будівництва на Україні. — Київ, 1974;
 Єдиним шляхом в єдиних лавах. — Київ, 1972;
 X з'їзд РКП(б). — Київ, 1971.

Награды и звания 
Заслуженный работник высшей школы УССР (с 8 апреля 1987 года). Награжден орденами Отечественной войны II степени, Дружбы народов, 16-ю медалями.

Литература 
 Енциклопедія Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 Вербовий О. В., Черевичний Г. С. Горшков Володимир Павлович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення (1834–2004 рр.). — Київ, 2004. - С. 183;
 Українські історики XX століття: Біобібліографічний довідник / Серія «Українські історики». — Випуск 2: У 2 частинах — частина 2. — Київ, 2004;
 Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний довідник / Серія «Українські історики». — Випуск 1. — Київ, 1998;
 Навроцький М. О. Захист докторської дисертації В. П. Горшковим // УІЖ. — 1975. — № 9.
 Професори Київського університету: біографічний довідник. — К., 2014.
 Енциклопедія сучасної України

Примечания 

Выпускники Киевского университета
Кавалеры ордена Отечественной войны II степени
Кавалеры ордена Дружбы народов
Выпускники вузов Иркутска
Родившиеся 19 ноября
Преподаватели Киевского университета
Лётчики Великой Отечественной войны
Умершие в 2002 году
Умершие 7 июля
Умершие в Киеве
Похороненные на Байковом кладбище
Историки Украины
Участники советско-японской войны (СССР)